António Livramento, footballeur portugais
António Livramento, joueur et entraîneur de rink-hockey portugais